La Coppa dei Campioni 1987-1988 fu la trentatreesima edizione del torneo, con la partecipazione di 32 squadre. Il torneo venne vinto per la prima volta dal PSV Eindhoven, che sconfisse in finale il Benfica.

Risultati

Tabellone

Sedicesimi di finale 
Everton 

Il sorteggio fu effettuato il 9 luglio 1987.

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Coppa Intercontinentale 1988
 Supercoppa UEFA 1988
 Coppa delle Coppe 1987-1988
 Coppa UEFA 1987-1988

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1987
Calcio nel 1988
Edizioni della Coppa dei Campioni